Sin filtro puede referirse a:

Sin filtro: programa televisivo mexicano de discusión política
Sin filtro:  película chilena de comedia de 2016
Blurt!:  película para televisión estadounidense de 2018 producida por Nickelodeon